Mariano Castillo y Ocsiero (1821-1875), astròleg aragonès
 Mariano Castillo Larenas (1905-1970), jugador d'escacs xilè